Кубок Турции 2013/14 — 52-й розыгрыш турецкого кубкового турнира. Кубок стартовал 1 сентября 2013 года и закончится в 7 мая 2014 года.

В данном розыгрыше кубка участвовало 158 команд.

Групповой этап 

8 победителей пар 5-го раунда турнира были разбиты на 2 группы по 4 команды в каждой. В группах команды сыграли каждый с каждым по 2 матча — один дома и один на выезде. Победители групп и команды, занявшие вторые места, вышли в полуфинал.

Группа A

Группа B

1/2 финала 

|}

Финал 
Финальный матч прошел 7 мая в городе Конья на стадионе Конья Ататюрк.

Ссылки 
 Официальная страница кубка
 Все матчи кубка офф. сайт

Сезоны Кубка Турции по футболу
Спорт в Турции в 2013 году
Спорт в Турции в 2014 году
Турция